Wieling bezeichnet

 eine aus Tauwerk gefertigte Scheuerleiste bei Booten

 Orte
 Wieling, einen Ortsteil der Gemeinde Feldafing

 Personen
 Abraham Wieling (1693–1746), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Josef Wieling (1935–2018), deutscher Rechtshistoriker
 Tim Roman Wieling (* 1996), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Wheeling